Руже (, ):
 Ру́же () — польский дворянский герб.
 Руже, Жан-Люк (1949) — французский дзюдоист.
 Руже, Жорж (1781—1869) — французский художник.
 Руже, Эммануэль (1811—1872) — французский филолог и египтолог, наследник древнего бретонского рода де Руже.
 Руже, Шарль Мари Бенжамен (1824—1904) — французский физиолог.
 Руже де Лиль, Клод Жозеф (1760—1836) — французский писатель, поэт и композитор, написавший слова и музыку для революционного гимна «Марсельеза».